Vajta, török eredetű, régi magyar személynév
 Vajta, község Fejér megyében
 Vajta, bosnyák énekes, az 1981-es Eurovíziós Dalfesztivál jugoszláv indulója